

Almenara, comune nella provincia di Castellón, Comunità Valenzana.
Almenara de Adaja, comune nella provincia di Valladolid, Castiglia e León.
Almenara de Tormes, comune nella provincia di Salamanca, Castiglia e León.
Puebla de Almenara, comune nella provincia di Cuenca, Castiglia-La Mancia.

Almenara, comune dello stato del Minas Gerais.
Microregione di Almenara, una microregione del Minas Gerais.